Milan Kučera ist der Name folgender Personen:

* Milan Kučera (Kanute) (* 1963), tschechoslowakischer Kanute 
 Milan Kučera (Nordischer Kombinierer) (* 1974), tschechischer Nordischer Kombinierer